{|align=right
|
La Avenida Neptuno es una arteria vial de gran importancia en el sector poniente de la ciudad de Santiago de Chile. Se extiende en dirección norte-sur, uniendo a las comunas de Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado. 

Simplemente conocida como Neptuno (ex calle Aguas Claras), en su trayecto pasa por el centro comercial de Lo Prado, donde se concentra variado comercio local, farmacias, pubs y supermercados. La calle se desarrolla desde la Avenida General Óscar Bonilla y continúa hacia el Norte hasta la Avenida Carrascal.

Gracias a la remodelación de la Ruta 68, se dará continuidad a Avenida Neptuno mediante un paso sobre nivel, dándole continuidad hasta Avenida Pajaritos.

Recorrido
En su primera sección se encuentran los Talleres del Metro Neptuno y el Parque Neptuno. Además, en la intersección con la avenida San Pablo se encuentra la única estación de transbordo de la Red Metropolitana de Movilidad de la avenida y la estación San Pablo, terminal de la Línea 1 y combinación con la Línea 5 del Metro.

Hacia el norte, la avenida se angosta en una punta de diamante. Al llegar a la Avenida San Francisco comienza Cerro Navia. Continuando al norte comienza la comuna de Quinta Normal. Luego, se cruza con la Avenida José Joaquín Pérez y la Avenida Mapocho, donde se encuentra el Parque "El Cerro".
Después aparece la Avenida Salvador Gutiérrez y unas cuadras más al norte, el Centro de Salud Lo Amor de Cerro Navia. Finalmente, la avenida termina en la transitada Avenida Carrascal.

Cerro Navia tiene como propuesta que Metro extienda Línea 1 por esta Avenida y llegue hasta Avenida Carrascal.

N
Quinta Normal
Cerro Navia
Lo Prado